ZHP peut faire référence à :
  ;
 ZHP, Association des scouts de Pologne.